Змагання з боксу у ваговій категорії до 69 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2008 пройшли з 10 по 24 серпня. Взяли участь 29 спортсменів з різних країн.

Призери

Змагання

Посилання 
 Результати